

Plant
 Kruidachtige planten of kruiden zijn planten die niet of in zeer geringe mate verhout zijn
 Onkruiden, ongewenste plant, bijvoorbeeld op de akker, in het weiland of in de moestuin
 Kruid (keuken), plant die in de keuken wordt toegepast
 Heksenkruid (heksen), plant die door heksen en magiërs wordt gebruikt
 Rattenkruid, soort wolfsmelk, een plant met een -d

Poeder
Kruit is verwant met kruid, maar wordt thans gebruikt in de betekenis van "poeder":
 Buskruit
 Rookzwak kruit
 Arseen(III)oxide, arsenicumpoeder rattenkruit als gif, met een -t.